Sarro ist der Familienname folgender Personen:
 Al Di Sarro (1951–2011), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Domenico Sarro (1679–1744), italienischer Komponist
 Mike Di Sarro, US-amerikanischer Sänger, siehe Prymary
 Raúl Sarro, uruguayischer Fußballspieler

sarró (spanisch ‚Sack‘ oder Blase) bezeichnet
 einen Teil des Musikinstruments Xeremia (Sackpfeife)

SARRO steht als Abkürzung für: 
 Sarangani Reconciliation and Reformation Organization, einer philippinischen Partei

Siehe auch:
 Saro

Abkürzung